Беладжо () е град и община в Италия.

География 
Градът е разположен на брега на езерото Лаго ди Комо в провинция Комо на област (регион) Ломбардия. Население 3022 жители от преброяването на 28 май 2009 г.

Икономика 
Основен отрасъл в икономиката на града е туризмът.

Спорт 
Представителният футболен отбор на града има аматьорски статут и се казва УС Беладжина.

Личности 
 Родени
 Терезио Оливели (1916 – 1945), италиански партизанин
 Починали
 Филипо Томазо Маринети (1876 – 1944), италиански писател, футурист

Побратимени градове

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт на града

Комо (провинция)
Градове в Ломбардия